Сороківська сільська рада — адміністративно-територіальне формування в Україні.
 Сороківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Сороківська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район
 Сороківська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район